

Au singulier
Patte de mouche est une expression pouvant désigner la patte de la mouche.
Celle-ci est caractérisée par la présence de deux pulvilles (espèce de coussinet) à la base des griffes, qui permettent à la mouche de s'accrocher à toutes les surfaces par les forces de tension de surface. Entre les deux pulvilles se trouve un empodium en forme de soie. C'est un caractère distinctif des mouches parmi les diptères.

Bande dessinée
 Patte de mouche, une collection publiée par L'Association.

Au pluriel
Pattes de mouche 

Expression française
L'expression pattes de mouche désigne une écriture très petite, irrégulière et difficile à lire.

Théâtre
 Les Pattes de mouche, pièce de théâtre de Victorien Sardou créée en 1860.

Cinéma
 Les Pattes de mouche, film français de Jean Grémillon réalisé en 1936, d'après la comédie éponyme de Victorien Sardou.

Expression française
Homonymie de titre